La Supercopa de Italia 1990 fue la tercera edición de la Supercopa de Italia, que enfrentó a los ganadores de la Serie A y la Copa de Italia. El partido se disputó el 1 de septiembre de 1990, en el Stadio San Paolo de Nápoles. Los equipos que disputaron esta edición fueron el SSC Napoli (campeón de la Serie A) y la Juventus FC (campeón de la Copa de Italia). El Napoli ganó el título después de un contundente 5-1.

Equipos participantes

Ficha del partido

Fuentes 

 Supercopa de Italia, Napoli 5-1 Juventus.

Supercopa italiana en RSSSF.com

Véase también 
 Serie A 1989-90

1990
Fútbol en Italia en 1990
Deporte en Nápoles